Jampa Gyatso (Ganden tripa) (1516-1590), Tibetaans geestelijke en Ganden tripa van 1575 tot 1582
Jampa Gyatso (geshe) (1932-2007), Tibetaans geestelijke en schrijver